De Grand Prix-wegrace van Australië 2017 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 22 oktober 2017 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

In de Moto3 werd Joan Mir tot kampioen gekroond door het behalen van een overwinning in de race, wat genoeg was om voldoende voorsprong te houden op zijn laatste rivaal Romano Fenati.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
De race werd afgebroken na 15 ronden vanwege slechte weersomstandigheden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Australië